Гресь — украинская фамилия. Известные носители:

 Гресь, Василий Иосифович (1925—?) — Герой Социалистического Труда.
 Гресь, Виктор Степанович (род. 1939) — советский и украинский кинорежиссёр, сценарист и актёр.